Griffes et Plumes est le huitième tome de la saga Les Légendaires réalisée par Patrick Sobral, publié en 2007.

Résumé 
Danaël, Jadina, Razzia ainsi que Shun-Day se retrouvent dans la cité des Jaguarians, Jaguarys, après l'attaque de Gryf sur les Légendaires. Gryf et ses amis font connaissance avec Kel-Cha, qui s'avère être le frère jumeau de Gryf ainsi que le souverain des Jaguarians. Quant à Shimy, elle a été gravement blessée sous le coup de Gryf et est se fait soigner par les médecins Jaguarians.

C'est alors que Skroa fait son apparition afin de voler la corne de Sygma, permettant de réaliser le moindre vœu, et c'est grâce à cet artefact que les Jaguarians ont gardé leur cité cachée. Skroa, quant à lui, souhaite contrôler le monde grâce à la corne à souhaits. Le problème, c'est que tout vœu formulé grâce à la corne annule le précédent...

Une nouvelle révélation se fait : Shun-Day est en fait une créature créée par Skroa à partir de son bras droit, une ruse pour pénétrer dans Jaguarys, car en invitant Shun-Day qui fait partie du corps de Skroa, les Jaguarians ont aussi invité Skroa lui-même.  Les Légendaires ainsi que les Jaguarians ont eu une défaite insolente de la part de Skroa. Celui-ci ordonne à Shun-Day de tuer Gryf. C'est au-delà de ses forces : elle se rebelle et sauve les Légendaires et les Jaguarians. Elle part alors avec son « père », redevenu Vertig, en ayant recraché la pierre de Crescia sous un coup de Gryf.

Comme les Légendaires ont la pierre de Crescia, ils n'ont donc plus besoin de la corne de Sygma, elle peut rester dans Jaguarys, protégeant la cité. C'est alors que les dieux Aube et Crépuscule font leur apparition, décrétant que la pierre de Crescia ne faisait pas partie de leur accord. Alors Gryf intervient et frappe Crépuscule. Ce dernier et Aube rient aux éclats et annoncent que les paroles de Gryf étaient un signe de maturité, et c'était ce qu'ils attendaient depuis le début. Ils partent alors. Les Jaguarians peuvent vivre en paix, et Gryf a, à présent, deux familles.

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 2007
Album des Légendaires